Соревнования по тяжёлой атлетике на летних Азиатских играх 1974 проходили во Дворце спорта Арьямехр (Тегеран) со 2 по 5 сентября 1974 года. В их рамках также прошёл 6-й чемпионат Азии по тяжёлой атлетике.

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1974